Aiginger ist der Familienname folgender Personen:

 Hannes Aiginger (* 1937), österreichischer Wissenschaftler
 Karl Aiginger (* 1948), österreichischer Wirtschaftswissenschaftler